Каарло Йохан Ялмари Анттила (; 30 августа 1887 — 1 января 1975) — финский борец, олимпийский чемпион и чемпион мира.

Карло Анттила родился в 1887 году в общине Мухос. Выступая по правилам греко-римской борьбы, в 1915—1916 годах занимал вторые места чемпионата Финляндии, в 1917 году занял на нём третье место, в 1918—1920 годах становился чемпионом Финляндии.

После обретения Финляндией независимости Карло Анттила в 1920 году принял участие в Олимпийских играх в Антверпене где, выступая по правилам вольной борьбы, завоевал золотую олимпийскую медаль.

В 1921—1922 годах Карло Анттила, выступая по правилам греко-римской борьбы, выиграл два чемпионата мира.

В 1924 году Карло Анттила стал чемпионом Финляндии по правилам вольной борьбы, а на Олимпийских играх в Париже завоевал золотую медаль по правилам греко-римской борьбы.

В дальнейшем, выступая по правилам греко-римской борьбы, Карло Анттила в 1927 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Финляндии, в 1928 году — серебряную, в 1929 — золотую.

Ссылки 
 
  (как «Каарло»)
  (как «Калле»)

Олимпийские чемпионы от Финляндии
Олимпийские чемпионы по борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1920 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1924 года
Чемпионы Финляндии по борьбе
Борцы полулёгкого веса
Борцы лёгкого веса